Il toponimo Hostomice può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Hostomice, città del distretto di Beroun
Hostomice, comune mercato del distretto di Teplice